Трој се може односити на:
Трој (Алабама), град у САД у држави Алабама
Трој (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Трој (Канзас), град у САД у држави Канзас
Трој (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
Трој (Тексас), град у САД у држави Тексас

Види још
Троја